L'enfer ("l'inferno" in lingua francese) può riferirsi a:

 L'enfer – film del 1964 diretto da Henri-Georges Clouzot
 L'inferno (L'Enfer) – film del 1994 diretto da Claude Chabrol
 L'enfer – film del 2005 diretto da Danis Tanović
 L'enfer – singolo del 2022 del cantautore belga Stromae